Forterre steht für:

 Forterre (Allier), Region in Frankreich
 Forterre (Yonne), Region in Frankreich

Forterre ist der Familienname folgender Personen:

 Patrick Forterre (* 1949), französischer Mikrobiologe
 Pierre Forterre (* 1940), französischer General